El término Sabanalarga puede referirse a los siguientes lugares:

Sabanalarga municipio colombiano del departamento de Antioquia.
Sabanalarga municipio colombiano del departamento de Atlántico.
Sabanalarga municipio colombiano del departamento de Casanare.